«Том и Джерри: Волшебное кольцо» () — американский полнометражный мультфильм про Тома и Джерри, вышедший в США.

Первоначально фильм планировалось выпустить в декабре 2001 года, но вместо этого он был выпущен 12 марта 2002 года как на VHS, так и на DVD (почти через год после смерти Уильяма Ханны) из-за того, что на некоторых DVD-дисках Warner Home Video, включая DVD-релизы спецвыпусков мультфильмов про Скуби-Ду, были превью этого мультфильма. Была также создана игра для Game Boy Advance на основе фильма.

Примечания

Ссылки 
 Профиль в IMDB

Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы США 2001 года
Мультфильмы «Том и Джерри»
Мультфильмы о животных
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Рисованные мультфильмы США 2000-х годов